Харито́н Моисе́евич Фроло́в (—) — красноармеец, герой Гражданской войны в России.

Выходец из семьи бедняка села Семёновки Лебединского уезда .

Х. М. Фролов боролся за установление Советской власти в городе Орле. Во время австро-германской оккупации он нелегально возвратился на Лебединщину и вместе с двоюродным братом А. И. Фроловым создал партизанский отряд численностью 40 бойцов (вскоре вырос до 100 человек) и в составе Лебединского Советского кавалерийского полка воевал на фронтах гражданской войны. Как известно, враги схватили жену и дочь Фролова. Они издевались над трёхлетней дочерью Фролова на глазах его жены. Они вырезали трёхлетней Тане глаза, отрезали пальцы, а позже закололи штыками. Но, несмотря на это, его жена Матрёна не сказала махновцам, где прячется её муж с партизанским отрядом. Поэтому махновцы изрубили её саблями и посадили на кол. Когда об этом узнал сам Х. М. Фролов, он пришёл в ярость. Он ворвался в эту деревню со своим отрядом, перебил всех махновцев и испепелил всю деревню. После этого враги боялись упоминать имя Харитона Моисеевича Фролова. Когда банды махновцев были уничтожены в 1919 году во всём Лебединском уезде, Фролов стал командиром 1-го кубанского казачьего кавалерийского полка.

За выдающиеся заслуги в боях против врагов советской власти реввоенсовет в 1921 году наградил Х. М. Фролова орденом красного знамени и именным оружием. Трудящиеся Лебединцы свято чтят память о герое гражданской войны Х. М. Фролове, который умер в 1940 году. Похоронен в Лебедине. В день 50-летия советской власти на одной из площадей города открыт памятник герою, автором которого является народный художник СССР М. Г. Лысенко.

Одна из улиц, города названа именем Х. М. Фролова. Его имя носят несколько улиц в сёлах района.

Участники Гражданской войны в России
Кавалеры ордена Красного Знамени
Похороненные в Лебедине